Avalanche kan syfta på:

 Operation Avalanche – det engelska namnet på slaget vid Salerno
 Avalanche (datorspel) – ett datorspel
 Avalanche (seriefigur) – en seriefigur
 AVALANCHE – en organisation i spelet Final Fantasy VII
 Avalanche Crest – en plats i Kanada
 Avalanchediod
 Avalanche Photo Diode
 Avalanche Rocks – en plats i Antarktis
 Avalanche Software – ett spelföretag
 Avalanche Studios – ett spelföretag